Tom Morris kan syfta på bland andra:

* Tom Morris Sr (1821–1908), skotsk golfspelare
Tom Morris Jr (1851–1875), skotsk golfspelare

Se även 

 Thomas Morris